В статье представлены основные сведения об общей численности курдов, динамике её изменения и структуре их расселения по планете.

Общая численность до 45 600 000 человек на 2016 год. Основные религии — ислам, алевизм, езидизм и христианство.

Исторические языки — курдский. Историческое самоназвание — курмандж.

Динамика численности 

Результат: 32 758 050 курдов проживает в Курдистане и в соседних от него регионах, что составляет 91,49 % от общего числа курдов на планете. Остальные 3 698 744 человек разбросаны по другим государственным образованиям, составляя 8,51 % от общей численности курдов.

Религии

Историческое население 
По некоторым данным, в начале XX века численность курдов, включая соседних луров, насчитывала 2,762 млн. чел.

Османская империя 

Население курдов по вилайетам Османской империи в начале XX века:

Персидская империя 
Население курдов по областям Персидской империи в начале XX века:

Российская империя 
Население курдов по губерниям и областям Российской империи в начале XX века:

Нынешнее время

Турция 
Население курдов по регионам Турции по данным 2022 года:

Иран 
Население курдов по останам Ирана по данным 2022 года:

Ирак 
Население курдов по мухафазам Ирака по данным 2022 года:

Сирия 
Население курдов по мухафазам Сирии по данным 2022 года:

См. также 
 Курды
 Иракский Курдистан
 Рожава
 Азербайджанцы
 Персы
 Иранские народы
 Арабы
 Курдский язык
 Езидизм

Примечания 

Курды